Кубок МХЛ 1996 года проводился с 13 марта по 9 апреля 1996 г.  К розыгрышу были допущены 16 команд — участники чемпионата МХЛ, которые на втором этапе оспаривали места с 1 по 14, и две лучшие команды спорившие за места с 15 по 28. Игры в финале проводились до трех побед, на ранних стадиях — до двух. Победителем стало московское «Динамо».

Ссылки 

 Кубок МХЛ 1996

1996 год в хоккее
Кубок